Клио́н-сюр-Эндр () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 230 км на юг от Парижа, 120 км на юго-запад от Орлеана, 38 км на северо-запад от Шатору.

Население 

Население — 1 132 человека (2007).

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini